Numele Teodosiu se pote referi la:

 Teodosiu I (347 - 395) – împărat roman
 Teodosiu al II-lea (401 - 450) – împărat roman
 Teodosiu (sec. al VI-lea) – co-împărat bizantin
 Teodosiu al III-lea – împărat bizantin între 715 și 25 martie 718
 Grigore Teodosiu (1871 – 1941) – compozitor român
 Vasile Teodosiu (1916 – 1989) – atlet olimpic român
 Valentin Teodosiu (n. 1953) – actor român
 Linda Teodosiu (n. 1991) – cântăreață germană
 Iulian Teodosiu (n. 1994) – scrimer român

Nume de familie românești